Cattedrale di Santa Teresa d'Avila a Bjelovar
 Cattedrale di Santa Teresa d'Avila a Požega
 Cattedrale di Santa Teresa d'Avila a Subotica